Gladys es un nombre de mujer. Puede referirse a:

Personas 
 Gladys del Estal (1956-1979), activista hispano-venezolana, muerta a manos de la Guardia Civil de España;
 Gladys, la Bomba Tucumana (n. 1965), cantante argentina de cumbia.

Otros 
 Huracán Gladys, nombre de varios ciclones tropicales;
 Gladys, obra de teatro chilena escrita y dirigida por la actriz Elisa Zulueta.